Сезон 2022/23 е 119-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 92-ият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2022 г. до 30 юни 2023 г. Отборът ще се състезава за рекордната 36-а титла в Испания, 15 титла в Шампионската лига, който сезон е 26-ти пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 14 август 2022 г. до януари 2023 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от януари 2023 г. до май 2023 г.

Шампионска Лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от септември 2022 г. до декември 2022 г.

 Последна промяна: 2021

Осминафинал 
 Жребият ще се тегли през декември 2022 година. Първият мач ще е през февруари 2023, а реваншът през март 2023

Купа на Испания 
Реал Мадрид ще започне надпреварата за Купата на Краля през сезон 2022/23 от 1/16 финалите.

1/16 финали

1/8 финали

Суперкупа на Европа 
Финала ще се проведе на 10 август 2022 г.

Суперкупа на Испания 
Нов формат на турнира от 2023 година, в които се състезават 4 отбора.

Световно клубно първенство 
Реал Мадрид стартира участието си в турнира от 1/2 финалите, а мачовете се играят през декември 2022 г.

Полуфинал

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последна промяна : 2 септември 2022 г.
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Хеттрик 

 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
 Последна промяна : 2 септември 2022

Асистенции 

Последна промяна : 2 септември 2022 г.
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Реал Мадрид сезони
Футболни отбори през сезон 2022/23
Сезон 2022/23 във футбола